Teatre Nacional, d'Atenes (Grècia)
 Teatre Nacional de Catalunya
 Centro Dramático Nacional, d'Espanya
 Centro Dramático Galego, de Galícia
 Nationaltheater, de Munic
 Théâtre National de l'Opéra-Comique, de França
 Teatro Nacional de São Carlos, de Lisboa
 Miskolci Nemzeti Színház, d'Hongria
 Teatro Nacional, de Costa Rica
 Teatrul Naţional, de Craiova
 Teatrul Naţional Ion Luca Caragiale, de Bucarest, (Romania)
 Amharclann na Mainistreach o Abbey Theatre, de Dublín (Irlanda)